В Гейдельберге существуют студенческие объединения, которые принадлежат к различным корпоративным ассоциациям.

о.ц. = основные цвета

Литература 
 
 
 

Гейдельбергский университет
Гейдельберг
Студенческие организации Германии
Образование в Германии